Andreï Sergueïevitch Semionov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe. Il joue au poste de défenseur dans l'équipe de Russie.

Carrière

Statistiques

Liens externes 

 

Footballeur international russe
Joueur du Sokol Saratov
Joueur du SKA-Khabarovsk
Joueur de l'Amkar Perm
Joueur de l'Akhmat Grozny
Naissance en mars 1989
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie